El verdugo
 Alonso Verdugo y Castilla (Alcalá la Real, 1706 - Torí, 1767)
 Gorka Verdugo Markotegui (Etxarri-Aranatz, 1978), ciclista navarrès professional des del 2004 
 Juan Verdugo Pérez (Còrdova, Andalusia, 1949), futbolista espanyol